Avéis I, (سلطان شیخ اویس) est un sultan de Bagdad (1338-1374), fils de Hassan Bozorg, de la dynastie des Jalayirides, branche des Gengiskanides. Il régna de 1356 à 1374, conquit l’Azerbaïdjan, prit Mossoul, Mardyn, etc.

Source

Naissance en 1338
Calligraphe irakien
Poète irakien
Musicien irakien
Djalayirides
Décès en 1374
Souverain djalayiride
Monarque du XIVe siècle en Asie